|-
| 159601 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159602 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159603 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159604 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159605 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159606 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159607 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 159608 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159609 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159610 - ||  || 12 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 159611 - ||  || 4 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159612 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159613 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 159614 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159615 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159616 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159617 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159618 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159619 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159620 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159621 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 159622 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159623 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159624 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159625 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159626 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159627 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159628 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159629 Brunszvik ||  || 16 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 159630 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159631 - ||  || 8 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 159632 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159633 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159634 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159635 - ||  || 11 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159636 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159637 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159638 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159639 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159640 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159641 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159642 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159643 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159644 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159645 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159646 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159647 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159648 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159649 - ||  || 15 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159650 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159651 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159652 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159653 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159654 - ||  || 16 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159655 - ||  || 21 februarie 2002 ||  || 
|-
| 159656 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159657 - ||  || 11 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159658 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159659 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159660 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159661 - ||  || 5 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159662 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159663 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159664 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159665 - ||  || 21 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159666 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159667 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159668 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159669 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159670 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159671 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159672 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159673 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159674 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159675 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159676 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159677 - ||  || 22 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159678 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159679 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159680 - ||  || 11 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159681 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159682 - ||  || 6 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159683 - ||  || 14 mai 2002 ||  || 
|-
| 159684 - || 2002 KC || 16 mai 2002 ||  || 
|-
| 159685 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159686 - ||  || 7 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159687 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159688 - ||  || 12 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159689 - ||  || 23 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159690 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159691 - ||  || 1 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159692 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159693 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159694 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 159695 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159696 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159697 - ||  || 12 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 159698 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159699 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 159700 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-